Oscar Lindström kan syfta på bland andra:

* Oscar Lindström (1867–1941), svensk militär
 Oscar Lindström (1906–1969), svensk folkskollärare, målare och tecknare